Király Béla (1902–1985) színész, festőművész
Király Béla (1912–2009) magyar vezérezredes
Király Béla (1928) gépészmérnök
Király Béla (1957) romániai magyar író